Bloor ou Bloore est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Alan Bloor (né en 1943), joueur de football anglais
David Bloor (né en 1942), sociologue britannique
Edward Bloor (né en 1950), nouvelliste et dramaturge américain
Ella Reeve Bloor (1862-1951), activiste et syndicaliste américaine
James Bloor, acteur britannique
John Bloor (né en 1943), manufacturier de motocyclette britannique
Joseph Bloore (1789-1862), pionnier canadien, fondateur de Yorkville (Toronto)
Lewis Bloor (né en 1989), personnalité télévisuelle britannique
Micky Bloor (né en 1949), joueur de football anglais
Ron Bloore (1925-2009), artiste d'art abstrait canadien

Toponyme

-
Passage Bloor, voie maritime entre le Chenal Meek et l'archipel Wilhelm

Bloor Street, rue résidentiel et commerçante de Toronto, Ontario
Bloor-Yonge, station du métro de Toronto

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme